En français le mot ponte est polysémique. Dans plusieurs autres langues, dont l'italien et le portugais, il signifie « pont ».

Sciences et techniques 
 En zoologie, la ponte est l'acte de pondre, chez les animaux ovipares.
 C'est-aussi le résultat de la ponte, c’est-à-dire une collection d'œufs tous regroupés en un endroit.

Culture et société 
 Un ponte est une personne importante, influente.
 Dans les jeux de hasard, un ponte est un joueur qui mise contre le banquier.

Patronyme 

 Antonio José Ponte (1964-), un écrivain cubain ;
  ;
 Maurice Ponte (1902-1983), un ingénieur français ;
 Carla Del Ponte (1947-), une magistrate suisse ;
 Renato Del Ponte (1944-2023), un essayiste italien.

Toponyme

Brésil 
 Ponte Nova, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Ponte Branca, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Ponte Preta, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Ponte Serrada, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Nova Ponte, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 , plusieurs municipalités ;

Espagne 
 , en Galice ;
 Pontevedra, en Galice ;

France 
 Ponte-Novo, en Corse ;

Italie 
 Ponte, un des rioni de Rome ;
 Ponte, une commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie ;
 Ponte in Valtellina, une commune italienne située dans la province de Sondrio en Lombardie ;
  : plusieurs ponts ;

Pays-Bas 
 , une localité de la commune de L'Écluse, province de Zélande ;
 Ponte-Avancé, une localité de la commune de L'Écluse, province de Zélande ;

Portugal 
 Ponte, un des plus anciens villages de la municipalité de Vila Verde.

Toponymie italienne
Zoologie